Ко́минс Мэ́нсфилд (; , Уитеридж — , Пейнтон) — английский шахматный композитор; гроссмейстер (1972) и арбитр (1957) по шахматной композиции.
  
Составитель двухходовых задач. Президент Постоянной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции (1966—1971). Редактор рубрики «Избранные двухходовки с комментариями» в журнале «Проблемист» (1947—1982). За заслуги в области шахматной композиции удостоен титула — «Почётный член британского Содружества» (1976). С 1911 опубликовал около 1300 задач, примерно половина из которых удостоена отличий на конкурсах (в том числе свыше 100 — первых призов). Задачи Мэнсфилда отличаются оригинальной идеей, предельной экономичностью, чистотой и выразительностью замысла. Излюбленные мотивы его задач: красивая игра батареи (одна из разновидностей игры батареи названа его именем), механизм полусвязывания фигур, шахи белому королю. Активно сотрудничал с «Гуд компаньон». В книге «Век двухходовки» (1941), подытожившей развитие двухходовки за 100 лет, наибольшее число задач (8 из 100 опубликованных) принадлежит Мэнсфилду.

Биография 
Коминс Мэнсфилд родился 14 июня 1896 года в деревне Уитеридж, в нескольких милях от города Тивертон, расположенного в графстве Девон. Отец - Герберт Джон Мэнсфилд. С 13 лет Коминс учился в школе в Тивертоне, в это время вслед за отцом начал интересоваться шахматами. Отец Коминса долгое время играл в шахматы по переписке.

Как и у многих жителей сельской местности графства Девон, в те времена у него было мало возможностей для очной игры, поэтому он уделял много внимания решению задач. В отличие от отца, который занимался только решением задач, Коминс уже в школьные годы стал самостоятельно составлять задачи. Уже через несколько месяцев он выиграл первый приз за двухходовку в шахатной рубрике плимутской газеты "Illustrated Western Weekly News".

После окончания школы поступил на работу в табачную компанию "W. D. & H. O. Wills", в которой проработал в течение 45 лет. С сентября 1915 года служит в частях Королевской Артиллерии. После лечения в госпитале и окончания войны живет в Бристоле, играет в местном шахматном клубе, становится сильным игроком, одерживает победы в чемпионате графства Глостершир подряд с 1927 по 1934 годы. С 1926 по 1934 год ведёт колонку шахматных задач в газете "Bristol Times and Mirror". В период жизни в Бристоле женится, в семье рождается трое детей. 

В 1934 году переезжает в Глазго. Большое влияние на этот период жизни Мэнсфилда оказало решение шахматного мецената, американского миллионера Алена Уайта об издании сборника задач Мэнсфилда под названием "Гений двухходовки", в который были отобраны сто лучших задач.

В годы Второй мировой войны и в первые послевоенные годы, живя в Глазго, Мэнсфилд проявлял меньшую активность в шахматном творчестве. К 1950 году переезжает в лондонский боро Кройдон.

После выхода на пенсию около 1960 года Мэнсфилд поселился в Пэйнтоне, в своем родном графстве Девон. Теперь, имея свободное время в своем распоряжении, он смог принимать участие в международных шахматных мероприятиях. На склоне лет к нему пришли новые награды и признание заслуг. В 1959 году одним из первых ему присвоено звание Мастера ФИДЕ по шахматной композиции. Занимает должность президента Постоянной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции (до 1971 года). С 1964 года в течение 14 лет ведет шахматную колонку в газете "Sunday Telegraph". В 1972 году сразу же после учреждения награжден званием Гроссмейстера ФИДЕ по шахматной композиции.

Скончался 28 марта 1984 года в Пэйнтоне в возрасте 87 лет.

Задачи 

Позиция чёрных ладей и слонов напоминает известную задачу С. Лойда «Игра на органе», но игра протекает в современном ключе с тематическими ложными следами: 
1.g3? Л:g3, С:g3 2.С:b3, Фе3Х, но 1. ... Кс2! 
1.g4? Л:g4, С:g4 2.Фе1, Ф:е4X, но 1. ... К:f2! 
1.f4? Л:f4, С:f4 2.С:b3, Ф:е4X, но 1. ... е3!  
Решает 1.f3! Л:f3, C:f3 2.Фd1, Фе3X и 1. ... Лf4, Cf4, Кс4 2.С:b3, Ф:е4, С:е4X.

Книги  
 Adventures in composition, [2 ed.].— Liverpool, 1948;
 The modern two-move chess problem.— London, 1958.

Литература 
 
 Рыцарь двухходовки. // «64 — Шахматное обозрение». — 1984. — № 12. — С. 27.
 Владимиров Я. Салют гению двухходовки. // «64 — Шахматное обозрение». — 1996. — № 6. — С. 61.
 White A. A genius of the two-mover.— Stroud, 1936;
 Barnes В. Comins Mansfield. Chess problems of a grandmaster.— Sutton, 1976;

Ссылки 
 
 

Шахматные композиторы по алфавиту
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции